Nannerl kan avse:

Nannerl Mozart (1751-1829) – äldre syster till Wolfgang Amadeus Mozart och dotter till Leopold och Anna Maria Mozart.
Nannerl (fruktlikör) – namnet på en österrikisk fruktlikör